Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der georgischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen 
Georgien war 1992 erster inoffizieller Länderspielgegner von Aserbaidschan.

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Georgien
!Landerspiele